Уильям Чарльз Барбер (; 11 июля 1952, , провинция Онтарио, Канада) — канадский хоккеист, левый нападающий клуба НХЛ «Филадельфия Флайерз». Обладатель Кубка Стэнли 1974 и 1975 годов, лучший снайпер в истории «Флайерз» (420 шайб). Победитель в составе сборной Канады Кубка Канады 1976.

На драфте НХЛ 1972 года выбран в 1-м раунде под общим 7-м номером клубом «Флайерз». В Национальной хоккейной лиге выступал с 1972 года по 1984 год. В 1976 году вошёл в состав 1-ой символической сборной всех звёзд НХЛ, в 1979 и 1981 годах — в состав 2-ой сборной. Шестикратный участник матчей всех звёзд (1975, 1976, 1978, 1980, 1981, 1982). Бронзовый призёр чемпионата мира по хоккею 1982 года, вошёл в символическую сборную турнира. В 10 матчах чемпионата забил 8 шайб и сделал 1 передачу.

По окончании его карьера игрока в 1985 году, стал ассистентом главного тренера «Флайерз». Был назначен главным тренером фарм-клуба «Филадельфия Фантомс» в 1995 году.

Барбер стал 14-м тренером «Флайерз» в 2000 году. Получил «Джек Адамс Эворд» — приз лучшему тренеру сезона 2000—2001. Был уволен в апреле 2002 году. С августа 2002 года по июнь 2008 года возглавлял скаутскую службу «Тампа Бэй Лайтнинг».

В сентябре 2010 года в его родном городе был открыт спортивный комплекс, который был назван в честь Билла Барбера.

Женат, двое детей

Статистика

Ссылки 
 http://www.sports.ru/tribuna/blogs/fedorych/199514.html 

Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Обладатели Кубка Стэнли
Игроки «Китченер Рейнджерс»
Игроки «Филадельфия Флайерз»
Игроки сборной Канады по хоккею с шайбой
Участники матчей всех звёзд НХЛ
Хоккеисты НХЛ с неиспользуемыми номерами
Зал славы хоккея с шайбой
Хоккейные тренеры Канады
Тренеры «Филадельфия Флайерз»
Обладатели Джек Адамс Эворд